Bragg Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bragg Hill (Maine)
 Bragg Hill (New Hampshire)